Donato, een gemeente in de Italiaanse provincie Biella, regio Piëmont 
 Leonardo Donato, de 90ste Doge van Venetië
 Nicolò Donato, de 93ste Doge van Venetië

Zie ook

 San Donato
 Donatus